L'expression anglais  peut désigner :

 Le concours Mister Univers
 , un personnage du film